Перелік літературних творів  Ернеста Хемінгуея.

Твори Ернеста Хемінгуея

Романи 
 (1926) Весняні води ()
 (1926) І сонце сходить ()
 (1929) Прощавай, зброє! ()
 (1937) Мати чи не мати ()
 (1940) По кому подзвін ()
 (1950) За річкою, в затінку дерев ()
 (1952) Старий і море ()
 (1970) Острови поміж течій ()
 (1986) Райський сад ()
 (1999) Світанкова правда ()

Збірки розповідей 
 (1923) Три розповіді та десять поем ()
 (1925) У наш час ()
 (1927) Чоловіки без жінок ()
 (1933) Переможцю не дістається нічого()
 (1938) П'ята колона і перші 49 розповідей ()
 (1961) Сніги Кіліманджаро ()
 (1969) П'ята колона і 4 розповіді про Іспанську громадянську війну ()
 (1972) Розповіді про Ніка Адамса ()
 (1979) 88 поем ()
 (1984) Короткі розповіді Ернеста Хемінгуея ()
 (1987) Повна збірка коротких розповідей Ернеста Хемінгуея ()
 (1995) Бібліотека для всіх: Зібрання розповідей ()
 (1999) Хемінгуей та письменницька діяльність ()
 (2000) Хемінгуей та риболовля ()
 (2003) Хемінгуей та полювання ()
 (2003) Хемінгуей та війна ()
 (2008) Хемінгуей та Париж ()

Антології 
Роботи, що були відредаговані Хемінгуеєм, хоча він не є основним автором:
 Чоловіки на війні: Найкращі військові розповіді ()

Документальна проза 
 (1932) Смерть після полудня ()
 (1935) Зелені пагорби Африки ()
 (1962) Хемінгуей, Шалені роки ()
 (1964) Свято, яке завжди з тобою ()
 (1967) Ернест Хемінгуей ()
 (1970) Ернест Хемінгуей: Кубинський репортер ()
 (1985) Небезпечне літо ()
 (1985) Хронологія: Торонто ()
 (1992) Завершені поеми ()
 (2005) У підніжжя Кіліманджаро ()

Листування 
 (1981) Вибрані листи Ернеста Хемінгвея ()
 (2011–) Кембриджське видання листів Ернеста Хемінгуея ()
 (2011) Листи  Ернеста Хемінгуея: Том 1, 1907-1922 роки ()The Letters of Ernest Hemingway: Volume 1, 1907-1922

Посмертні роботи 
Літературні твори, що були опубліковані після смерті Хемінгуея.

 (1964) Свято, яке завжди з тобою ()
 (1969) П'ята колона і 4 розповіді про Іспанську громадянську війну ()
 (1970) Острови в потоці ()
 (1972) Розповіді про Ніка Адамса ()
 (1985) Небезпечне літо () 
 (1986) Райський сад () 
 (1987) Повна збірка коротких розповідей Ернеста Хемінгуея ()
 (1999) Світанкова правда ()

Сценарії 

Американські та британські фільми
 (1932) Прощавай, зброє! () (режисер Френк Борзейгі)
 (1943) По кому подзвін () (режисер Сем Вуд)
 (1944) Мати й не мати () (режисер Говард Гоукс)
 (1946) Вбивці () (режисер Роберт Сіодмак)
 (1947) Справа Макомбера () (режисер Золтан Корда)
 (1950) Переломна точка () (режисер Майкл Кертіс)
 (1952) Сніги Кіліманджаро () (режисер Генрі Кінг)
 (1957) Прощавай, зброє! () (режисер Чарльз Відор)
 (1957) І сонце сходить () (режисер Генрі Кінг)
 (1958) Старий і море () (режисер Джон Стержес)
 (1962) Пригоди молодого Хемінгуея () (режисер Мартін Рітт)
 (1964) Вбивці () (режисер Дон Сігел)
 (1965) По кому подзвін () (режисер Рекс Такер)
 (1977) Острови в потоці () (режисер Франклін Шеффнер)
 (1984) І сонце сходить ()
 (1990) Старий і море () 
 (1996) Любов і війна () (режисер Річард Аттенборо)
 (2008) Райський сад () (режисер Джон Ірвін)

Телевізійні фільми
 (1958) Розвідка на двох континентах () (режисер Фредерік Рассел Бернхем) (не завершений)
 (1959) По кому подзвін () 
 (1959) Вбивці () (CBS Buick Electra Playhouse)
 (1960) П'ята колона ()
 (1960) Сніги Кіліманджаро ()
 (1960) Гравець, черниця і радіо ()
 (1960) Після шторму () (не завершений)
Інші фільми
 (1956) Вбивці () (режисер Андрій Тарковський)
 (1999) Старий і море () (режисер Александр Петров)

Примітки 

Списки:Література